Wegrzynowicz kan som auktorsförkortning betyda:

 Piotr Węgrzynowicz
 Piotr Wegrzynowicz

Robotskapade auktorsförkortningar